Дунав може да се отнася за: някое от следните понятия.

Дунав 
 Дунав, голяма река в Европа
 ДСО „Дунав“ – проект (1949) за доброволна спортна организация в Русе
 ДСО „Дунав“ – държавно стопанско обединение (1963 – 1970)
 „Дунав“ – завод на ДСО „Балканкар“ в Лом
 „Дунав“ – ансамбъл за песни и танци във Видин
 ФК „Дунав“ – футболен клуб в Русе
 Стадион „Дунав“ – стадион в Русе
 БК „Дунав“ – баскетболен клуб в Русе
 „Дунав 1“ – български кораб

Преводи 
 Дунав (Donauturm) – кула във Виена, Австрия
 Дунав (Danube) – град в САЩ
 Дунав (Danube) - район в Париж, Франция

Източници